Saint-Marceau (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Marceau (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary